Montur steht für:

 Arbeitskleidung (österreichisch)
 Uniform (österreichisch)
 Montur (Waffe), die Fassung einer Waffe
 Befestigungsteil für die Haare einer Perücke, siehe Perücke #Verarbeitungsarten

Siehe auch:
 Montura